

Források 
 The Government of the Bahamas
 Gazetteer.de - Bahama-szigetek lakossága
 Városok lakossága

varosok
Bahamaszigetek